Anselmo da Baggio, vescovo di Lucca conosciuto come Anselmo I e poi papa col nome di Alessandro II
Anselmo da Baggio, vescovo di Lucca conosciuto come Anselmo II e cardinale, venerato come santo dalla Chiesa cattolica con il nome di Sant'Anselmo da Baggio